ECIS steht für:
 European Committee for Interoperable Systems, eine internationale Organisation für Interoperabilität im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie
 European Conference on Information Systems, eine internationale, wissenschaftliche Konferenz im Bereich (Wirtschafts-)Informatik
 European Council of International Schools, eine internationale Schulvereinigung
 Electric Cell-Substrate Impedance Sensing, eine wissenschaftliche Methode zur Untersuchung lebender tierischer Zellen

ECIS